Михаил Окунь:
 Окунь, Михаил Евсеевич (род. 1951) — русский писатель, поэт, публицист, журналист, редактор, сын Е. Л. Окуня.
 Окунь, Михаил Осипович (1898—1959) — советский футболист, тренер, судья, заслуженный мастер спорта СССР.